BT-1 nebo BT 1 může mít různé významy:
 BT 1 – původní zkratka bulharského veřejnoprávního televizního kanálu BNT 1
 BT-1 (tank) – označení prvního typu ze sovětských lehkých tanků řady BT
 Northrop BT-1 – americký střemhlavý bombardér z období krátce před druhou světovou válkou

Související články 
 BT

Zkratky